Карава () или Схизокараво () — гора в Греции, одна из гор Южного Пинда. Расположена к западу от водохранилища Тавропос, к северо-западу от горы Маратия (, 2042 м), к северо-востоку от горы Аэти (, 1852 м), к юго-востоку от гор  (2392 м),  (2429 м) и Авго (2146 м), на территории периферийной единицы Кардица в периферии Фессалия. Высота 2184 м над уровнем моря.

Примечания 

Горы Греции
Кардица